Wickenheiser ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Wickenheiser (1961–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Hayley Wickenheiser (* 1978), kanadische Eishockey- und Softballspielerin
 Kurt Wickenheiser (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Othmar Wickenheiser (* 1962), deutscher Professor für Transportation Design

Siehe auch:
 Wickenhäuser